Schitrit ist der Familienname folgender Personen:

 Bechor-Schalom Schitrit (1895–1967), israelischer Politiker und Minister
 Meir Schitrit (* 1948), israelischer Politiker (Likud, Kadima)
 Schim’on Schitrit (* 1946), israelischer Politiker und Minister